Гаги́ев Гириха́н Аю́пович (; ) — ингушский поэт, драматург, переводчик. Народный поэт Республики Ингушетия. Лауреат премии Всемирного Артийского комитета «Человек мира — 2002».

Биография 
Родился в городе Акмолинске Казахской ССР в годы депортации февраля 1944 года в многодетной семье Аюпа Эльбердовича, работника Акмолинской заготконторы.

В 1957 году их семья переезжает в Назрань, где в 1964 году Гирихан Гагиев окончил среднюю школу № 1. Затем, несколько лет работает в редакции районной газеты «Путь Ленина». В 1970 году Гирихан Гагиев устраивается на работу в Гостелерадио Чечено-Ингушетии и переезжает в г.Грозный. С 1971 по 1973 год проходил службу в рядах советской армии. После службы зачисляется на учёбу в Чечено-Ингушский государственный университет и в 1975 году оканчивает его на вечернем отделении. В разные годы был участником пятого и шестого Всесоюзных совещаний молодых писателей.

В 1974 году был в составе одной из первых официальных делегаций в Федеративную Республику Германия.

В 1976 году в возрасте 31 год Гирихан Гагиев становится членом Союза писателей СССР. В 1991—1993 годах проходил учёбу на Высших литературных курсах при Союзе писателей СССР.

Во время военных действий в Чечне с 1994 года Гирихан Гагиев два года вынужденно находился в укрытии среди гражданского населения в подвалах Грозного. Там, в результате артобстрела города, поэт потерял своего брата. Во время войны также было потеряно имущество поэта, включая рукописи его неизданных работ.

С 2000 года Гирихан Гагиев являлся Почетным гражданином города Назрань.

В 2001 году Указом Президента Республики Ингушетия присвоено почетное звание «Народный поэт Ингушетии».

В 2003 году Гирихан Гагиев стал лауреатом премии «Человек мира — 2002» от Всемирного Артийского комитета и Всемирной Ассамблеи общественного признания.

Творческая деятельность 
Гирихан Гагиев поэзией увлекся ещё в школьные годы. Первая публикация его стихов состоялась 16 февраля 1964 года в Назрановской районной газете «Путь Ленина», и подборка стихов начиналась с предисловия редактора газеты Микаила Зангиева «Гирихан взялся за перо». В том же году на республиканском литературно—краеведческом конкурсе Гирихан Гагиев получил первое место за цикл стихов о Назрани.

С 1964 года стихи, сказки и поэмы Гирихана Гагиева печатаются на страницах как ингушских республиканских печатных изданий (газета «Сердало», альманах «Утро гор», журнал «Литературная Ингушетия»), так и в таких центральных изданиях, как журналы «Дон», «Октябрь», «Подъем», «Дружба народов», «Пионер», «Мурзилка», «Колобок» и др. Кроме того, произведения Гагиева печатались и в таких еженедельниках, как «Литературная Россия», «Собеседник», «Семья», «Сын Отечества».

В первом номере журнала «Литературная Ингушетия» за 1997 год был опубликован большой цикл стихов Гагиева под названием «Ингушетия в огне», посвященный кровавым событиям осени 1992 года в Пригородном районе. Этот журнал разошелся по разным странам и многие люди за рубежом впервые узнали об этой трагедии из стихов Гагиева. Стихи вскоре были переведены на 16 языков мира.

Кроме того, и другие стихи Гирихана Гагиева переводились не только на русский, но и на чеченский, украинский, венгерский, казахский, киргизский, аварский, кумыкский и балкарский языки.

Стихи Гагиева легли в основу многих песен, созданных ингушскими композиторами. Наиболее известные среди них: «Назрановский вальс», «Гучаяла» («Покажись»), «Сона дезац дошо гувнаш» («Мне не нужны золотые холмы») и другие. На текст его стихотворения «Моя нана спит» тремя композиторами — Раей Евлоевой, Русланом Зангиевым и Айной Гетагазовой созданы сразу три песни.

Гирихан Гагиев сам также занимался переводами произведений. Так, в той же «Литературной Ингушетии» были опубликованы переводы стихов А. С. Пушкина, осуществленных им к 200-летнему юбилею поэта. Издан переведенный Гагиевым на ингушский язык сборник стихов чилийского поэта Пабло Неруды, подготовлены к изданию отдельной книгой переводы стихов А. С. Пушкина, Кайсына Кулиева, Раисы Ахматовой и других.

За 35 лет творческой деятельности Гирихана Гагиева опубликовано 18 сборников, четыре из них в московских изданиях. Поэтические строки Гагиева Гирихана также были помещены в сборнике «Антология поэтов Северного Кавказа», изданном в Пятигорске.

Библиография

Произведения Гирихана Гагиева

на русском языке

на ингушском языке

Литература о творчестве Гирихана Гагиева

на русском языке 
 Газдиев А. Слово о поэте. Лишь о себе забыв, я смог себя найти // Сердало. — 2005. — № 55 (31 мая).

на ингушском языке 
 Хашагульгов I. Тамаш. «Маьлха кӏала» яхача сборниках // Сердало. — 1971. — 11 декабря.
 Зязиков А. Маьлха кӏала // Лоаман Iуйре. — 1971. — № 4.

Примечания

Ссылки 
 
 Краснодарская краевая юношеская библиотека им. И. Ф. Вараввы 

Народные поэты Ингушетии
Ингушские поэты
Ингушские писатели
Почётные граждане Назрани